Беляевское — название населённых пунктов.

Россия 
 Беляевское — деревня в Игринском районе Удмуртии.
 Беляевское — деревня в Первомайском районе Ярославской области.